Его́р Я́ковлев:
 Яковлев, Егор Андреевич (род. 1996) — российский хоккеист.
 Яковлев, Егор Владимирович (1930—2005) — российский журналист и писатель.
 Яковлев, Егор Константинович (род. 1991) — российский хоккеист.
 Яковлев, Егор Николаевич (род. 1981) — российский публицист, журналист и блогер.